Нико́льский монасты́рь:
 Венев-Никольский монастырь
 Мамонтовский Никольский монастырь
 Мокро-Никольский монастырь
 Николо-Бабаевский монастырь
 Николо-Берлюковская пустынь
 Николо-Васильевский монастырь
 Николо-Волосовский монастырь
 Николо-Вяжищский монастырь
 Николо-Греческий монастырь (Николаевский, Никольский Греческий, Никола Старый)
 Николо-Жабенский монастырь
 Николо-Клобуков монастырь
 Николо-Корельский монастырь
 Николо-Медведский монастырь
 Николо-Одринская пустынь
 Николо-Перервинский монастырь
 Николо-Пешношский монастырь
 Николо-Радовицкий монастырь
 Николо-Сковородский монастырь
 Николо-Сольбинский монастырь
 Николо-Теребенский монастырь
 Николо-Тихвинский монастырь (Пятницкое)
 Николо-Угрешский монастырь
 Николо-Улейминский монастырь
 Николо-Чернеевский монастырь
 Николо-Шартомский монастырь
 Никольский единоверческий монастырь
 Никольский монастырь (Гороховец)
 Никольский монастырь (Переславль-Залесский)
 Никольский монастырь (Приволжск)
 Свято-Николо-Тихвинский монастырь (Киев)
 Свято-Николо-Тихонова пустынь
 Свято-Никольский монастырь (Большекулачье)
 Свято-Никольский монастырь (Гомель)
 Свято-Никольский монастырь (Калининград)
 Свято-Никольский монастырь (Кирово-Чепецк)
 Свято-Никольский монастырь (Могилёв)
 Свято-Никольский монастырь (Могочин)
 Свято-Никольский монастырь (Саратов)
 Свято-Никольский монастырь (Саратовская область)
 Свято-Троице-Никольский монастырь (Гороховец)
 Свято-Троице-Никольский монастырь (Ташкент)
 Староладожский Никольский монастырь
 Никольский монастырь (Хемелюм)
 Никольский монастырь (Реттвик)

См. также 
 Николаевский монастырь